Вылет:
 Вылет (et) — на автомобильных дисках (колесах) расстояние между привалочной плоскостью и срединной осью диска.
 Вылет — на программистском сленге — непредвиденное завершение работы программы, происходящее без команды пользователя.

См. также 
 Вылет задерживается — советский художественный фильм 1974 года.
 Вылеты — в полиграфии припуски к обрезному формату, которые создают, когда часть изображения уходит «под обрез».
 Боевой вылет — основная единица измерения боевой работы в авиации.
 Вылет стрелы — наибольшее расстояние от оси поворота грузоподъёмного устройства до центральной оси грузовой подвески.